— японская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (2010), бронза (2008, 2013)
 : бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2011, 2012, 2013), серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии